Palmiteros – abitanti di Los Palmitos
Palmiteros – abitanti di San Antonio de Palmito